Зие́мельблазма ( — северное сияние):

 Зиемельблазма — антиалкогольное общество в Риге, сохранившееся здание которого ныне известно как одноимённый дворец культуры.
 Зиемельблазма — железнодорожная станция в Риге.